Георгина:
 Георгина — род многолетних травянистых растений семейства Астровые.
 Георгина, Мария Александровна (1920—1990) — марийский советский учёный-литературовед, театровед, журналист.